Arri bezeichnet:
 eine Münchener Unternehmensgruppe, siehe ARRI
 ARRI/Osram Award, ein Filmpreis

Arri ist der Familienname folgender Personen:
 Valerio Arri (1892–1970), italienischer Marathonläufer

Siehe auch:
 Ari
 Arry